Вега Ларга има више значења:

 Вега Ларга (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Вега Ларга (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику